Okx ist der Familienname folgender Personen:
 Kees Okx (1939–2015), niederländischer Maler

okx steht für:
 Okpe (nordwestedoide Sprache) (ISO-639-3-Code), edoide Sprache des Nordwestzweigs, Bundesstaat Delta, Nigeria
 OKX (Unternehmen), auf den Seychellen ansässige Handelsplattform für Kryptowährungen 

Abkürzung